Apple ( für Apfel) steht für:
 Apple, Elektronik-Konzern Apple Inc.
 APPLE, Indiens ersten Satelliten
 Apple (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Apple (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Apple I, Apple II und Apple III, die ersten Computer der Firma Apple
 Apple Airport, Airport im Miami County (Ohio)
 Apple Corps, ein Unternehmen der Beatles
 Apple Records, ein Plattenlabel der Beatles
 den Originaltitel des Filmmusical Star Rock von Menahem Golan aus dem Jahr 1980
 Apple Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Catherine Apple (* 1963), US-amerikanische Filmeditorin
 David J. Apple (1941–2011), US-amerikanischer Ophthalmologe und Pathologe
 Eli Apple (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Fiona Apple (* 1977), US-amerikanische Sängerin, Singer-Songwriterin, Pianistin
 Kalman Apple, Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Max Apple (* 1941), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmproduzent
 R. W. Apple, Jr. (1934–2006), US-amerikanischer Journalist
 Zach Apple (* 1997), US-amerikanischer Schwimmer

im NRHP gelistete Objekte:
 Apple River Fort Site, in Elizabeth, Illinois, ID-Nr. 97001332
 Apple Tavern, in Guilderland, New York, ID-Nr. 82001055

Siehe auch:
 Apple Creek
 Apple Grove
 Apple Island
 Apple Lake
 Apple Valley
 Big Apple